Uran ima 27 znanih naravnih satelitov. Pet med njimi je takšnih, da so dosegli hidrostatično ravnovesje in bi jih lahko imeli za pritlikave planete, če bi krožili okoli Sonca.

Odkrivanje Uranovih satelitov 

Prvi je odkril največja dva Uranova satelita William Herschel 13. marca 1787. Naslednja dva (Ariel in Umbriel) je odkril William Lassell leta 1851. Leta 1852 je Herschlov edinec John Herschel tedaj znane štiri naravne satelite poimenoval. V letu 1948 je Gerard Peter Kuiper odkril luno Miranda, zadnjo od velikih.

Sonda Voyager 2 je omogočila odkritje še 10 novih notranjih lun Urana ob svojem preletu planeta v letu 1986. Enajsto, petindvajseto po vrsti, Perdito, so potem odkrili šele leta 1999 na sondinih posnetkih. Dve luni so odkrili v letu 1997 s pomočjo daljnogledov na Zemlji, tri v letu 1999. Ostale so odkrili po letu 2000.

Pregled Uranovih naravnih satelitov 

Progradni sateliti niso obarvani (retrogradni sateliti so obarvani).
Opomba: Tabelo lahko sortiramo po vseh stolpcih.

Uranove lune
Seznami lun